

Biografia

Origini 
Secondo figlio di re Giacomo III e di sua moglie Margherita di Danimarca, Giacomo fu l'erede apparente di suo fratello fino alla propria morte, oltre che arcivescovo di St. Andrews e Lord Cancelliere di Scozia.

Già marchese di Ormond dalla nascita, fu creato conte di Ross nel 1481, dopo che il titolo era stato ceduto alla corona da John Islay, anche Signore delle isole.

Succube del fratello 
Giacomo di Ross era il preferito dei figli del re, che tentò persino di sposarlo con la figlia di Edoardo IV d'Inghilterra, Caterina di York. Questa crescente preferenza mostrata a Giacomo di Ross fu uno dei motivi della ribellione del fratello maggiore (il futuro Giacomo IV) contro il padre.

Più tardi, come re, Giacomo IV rimase sempre molto sospettoso della lealtà di suo fratello Ross nei suoi confronti. Nonostante tutto, quando ascese al trono nel 1488, elevò il titolo di Giacomo di Ross da conte a duca, quando egli aveva ancora dodici anni.

Nel maggio 1497 Giacomo IV nominò Ross (allora ventunenne) arcivescovo di St. Andrews, per tenerlo sotto controllo ed evitare che si ribellasse. Inoltre Ross era ancora minorenne al momento della nomina e quindi le entrate dell'arcivescovado sarebbero state controllate direttamente dal sovrano.

Giacomo di Ross divenne anche legato papale in Scozia nel 1500 e Lord cancelliere di Scozia nel 1502, ma morì nemmeno trentenne neanche due anni dopo, nel gennaio 1504, tra il 12 e il 17 del mese. Gli successe, sia come arcivescovo che come Lord cancelliere, un nipote illegittimo, Alexander Stewart.

Discendenza 
Di Giacomo non sono noti né mogli né figli. Essendo poi membro del clero, è comunque improbabile che avesse avuto la possibilità di contrarre matrimonio.

Due fratelli con lo stesso nome 
Il duca di Ross aveva due fratelli sopravvissuti all'infanzia, re Giacomo IV di Scozia e Giovanni di Mar, ed è abbastanza sorprendente che due fratelli portassero lo stesso nome. È stato ipotizzato che, al momento della nascita del più giovane (Giacomo di Ross), il più anziano (il futuro Giacomo IV) fosse gravemente malato e che una sua sopravvivenza sembrasse improbabile, ma non esistono prove concrete di ciò. Nella Scozia tardo-medievale non era comunque raro avere nella stessa famiglia due fratelli (occasionalmente anche tre) con lo stesso nome di battesimo.

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni 
 

Lord cancellieri di Scozia
Stuart